Excorallana är ett släkte av kräftdjur. Excorallana ingår i familjen Corallanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Excorallana